Agone – nell'antica Grecia, gara organizzata in occasione di celebrazioni religiose e, per estensione, il luogo di svolgimento della gara
 Agone – primo vescovo di Poitiers e santo della Chiesa cattolica
 Agone del Friuli – duca del Friuli
Agone – nome alternativo del re longobardo Agilulfo
 Agone – pesce di acqua dolce

Pagine correlate 
 Agon